Владимир Перов: Перов, Владимир Васильевич (1868—1898) — русский художник.
 Перов, Владимир Михайлович (1904— ?) — советский партийный и государственный деятель, председатель Житомирского облисполкома.